Си́нтия Энн Макки́нни (; род. , Атланта, США) — американский политический деятель.

Кандидат в президенты от Партии зелёных на выборах 2008 года в США, заняла шестое место с 0,12 % голосов.

Член-демократ Палаты представителей Конгресса США (1993—2003, 2005—2007).

Биография 
Синтия Энн Маккинни родилась в 1955 году в Атланте в семье медсестры и сотрудника правоохранительных органов. Маккинни получила степень бакалавра в области международных отношений в Университете Южной Калифорнии и степень магистра права и дипломатии — в школе права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса. Маккинни начала карьеру учительницей в средней школе, а затем перешла на работу в университет.

Политическая карьера Маккинни началась в 1986 году, когда она была выдвинута кандидатом для регистрации в Палате представителей штата Джорджия. На выборах 1992 года Маккинни была избрана в Палату представителей Конгресса США в качестве члена Конгресса. Она стала первой афроамериканкой, которая представляла Джорджию в Палате представителей. В сентябре 2007 года Маккинни покинула Демократическую партию.

На президентских выборах 2008 года Маккинни была кандидатом от Партии Зелёных. 4 ноября 2008 года она получила 161 797 голосов, что составляло 0,12% от общего числа голосов.

На президентских выборах 2020 года Маккинни была кандидатом в вице-президенты от Алеутского отделения Партии Зелёных

Примечания

Ссылки 
 Синтия Маккинни — Конгресс США, член палаты представителей 

Члены Демократической партии США
Кандидаты в президенты США (2008)
Члены Палаты представителей от штата Джорджия
Члены Партии зелёных (США)
Антивоенные активисты США
Активисты против войны в Ираке
Персоналии по алфавиту
Выпускники Университета Тафтса
Выпускники Флетчерской школы права и дипломатии (Университет Тафтса)
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Выпускники Университета Южной Калифорнии
Выпускники Школы международных отношений Университета Южной Калифорнии
Женщины-политики США
Политики США XXI века